Юзик Иванович Борисов (28.11.1933, Константиновск — 29.06.1999, Армавир) — токарь Армавирского опытного машиностроительного завода «Главнефтеснаба» РСФСР, Краснодарский край. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 28 ноября 1933 года в станице  Ростовской области.

Трудовую деятельность начал в 1950 году подсобным рабочим треста «Главнефтестроя» в городе Армавире.

После прохождения военной службы в Советской Армии с 1953 по 1956 годы вернулся к мирному труду на Армавирский машиностроительный завод «Главнефтеснаба» токарем.

Постоянно перевыполнял производственные задания, продукцию сдавал только отличного качества, плановые задания 7-й пятилетки (1966-1970) выполнил в 1969 году. Внедрил в производство 6 рационализаторских предложений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по обеспечению народного хозяйства нефтепродуктами, внедрение передовых методов труда и достижение высоких технических и производственных показателей Борисову Юзику Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Проживал в городе Армавире. Скончался 29 июня 1999 года похоронен в городе .

Награды 

Золотая медаль «Серп и Молот» (20.04.1971);
 Орден Ленина (20.04.1971).
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература 
 
 Беляев И. Н. Честь и слава - по труду. Биобибл. справочник. Смоленск, 1991.

Ссылки 
 

Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Ростовская область
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Краснодарского краевого совета